Lithophane duebenia är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1912. Lithophane duebenia ingår i släktet Lithophane och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
duebenia